Fatamorgana har flere betydninger:
 Fatamorgana (italiensk) - primær betydning; på dansk Feen Morgana.
 Fatamorgana (luftspejling) – naturfænomen
 Fatamorgana (fotoskole) – dansk fotoskole beliggende i København